Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w niemieckim Klingenthal. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego, które miały odbyć się 20 listopada, zostały odwołane z powodu wysokiej temperatury i padającego deszczu, które uniemożliwiły należyte przygotowanie skoczni przez organizatorów i zostały przełożone przed rozpoczęciem konkursu indywidualnego. Inauguracyjne w sezonie zawody drużynowe, które odbyły się 21 listopada wygrali gospodarze, z przewagą 20,4 pkt. nad Słoweńcami oraz o 46,8 pkt. przed Austriakami. Polacy w składzie: Maciej Kot, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Kamil Stoch zajęli szóste miejsce. Przełożone kwalifikacje wygrał Norweg Johann André Forfang, a do konkursu głównego zakwalifikowało się sześciu Polaków, z wyjątkiem Bartłomieja Kłuska. W konkursie indywidualnym zwyciężył Daniel-André Tande, czyniąc to po raz pierwszy w karierze, przed Słoweńcem Peterem Prevcem i Niemcem Severinem Freundem. Do finałowej serii z Polaków awansował jedynie Kamil Stoch, zajmując 13. lokatę.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Klingenthal był Axel Koerner, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Fredi Zarucchi, a jego asystentem – Sandro Sambugaro. Kontrolą sprzętu zajmował się natomiast Sepp Gratzer, a jego asystentem był Borek Sedlak.

Wyniki

Konkurs drużynowy

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Klingenthal

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Klingenthal
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2015 w Niemczech